mas – milisekunda kątowa; jednostka stosowana w astronomii
 Ma’is – wieś w Syrii

Miejscowości we Francji:
 Mas-d’Auvignon
 Mas-d’Orcières
 Mas-Grenier
 Mas-Cabardès
 Mas-de-Londres

Zobacz też 
 MAS
 Más